Антонио Эмилиано Гонсалес Канчари (; 16 мая 1986 года, Лима) — перуанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 

Антонио Гонсалес — воспитанник столичного перуанского клуба «Университарио». Карьеру футболиста он начал в 2006 году. Единственный гол за «Университарио» он забил в рамках Кубка Инка 2014, когда в домашнем матче против команды «Мельгар» открыл счёт на 79-й минуте.

В начале 2016 года Гонсалес перешёл в «Аякучо».

Статистика выступлений

Клубная 

Источники:
 Статистика выступлений взята с источник

В сборной 

Итого: 10 матчей / 0 голов; источник.

Достижения

Командные 
 «Университарио»
 Чемпион Перу (2): 2009, 2013

 Сборная Перу 
 Бронзовый призёр Кубка Америки (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте national-football-teams.com 
 
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Аякучо»
Игроки ФК «Универсидад Сесар Вальехо»
Игроки ФК «Спорт Росарио»